

Patronyme 

Sarit Larry (1971), actrice israélienne

Prénom 
 Larry est un prénom américain, diminutif de Lawrence.
 Larry est le nom d'un cyclone tropical qui toucha l'Australie pendant la saison des cyclones 2005–2006.

Pseudonyme 

 Larry, chat du 10 Downing Street au Royaume-Uni.
 Larry (1932-2016), footballeur brésilien.
 Larry est le pseudonyme d'un rappeur français de Strasbourg en Alsace.

Titre 

 Leisure Suit Larry est une série de jeux vidéo d'aventure publiée à partir des années 1980.

Voir aussi 
Dani Lary, un magicien illusionniste, de son vrai nom Hervé Bittoun
 

Prénom américain